Dorothea von Sachsen-Gotha-Altenburg ist der Name folgender Personen:

 Dorothea Maria von Sachsen-Gotha-Altenburg (1674–1713), Prinzessin von Sachsen-Gotha-Altenburg und durch Heirat Herzogin von Sachsen-Meiningen
 Luise Dorothea von Sachsen-Gotha-Altenburg (1710–1767), Prinzessin von Sachsen-Meiningen und durch Heirat Herzogin von Sachsen-Gotha-Altenburg
 Elisabeth Dorothea von Sachsen-Gotha-Altenburg (1640–1709), Prinzessin von Sachsen-Gotha-Altenburg und durch Heirat Landgräfin Hessen-Darmstadt